Dreigespann steht für
 Dreispänner, Gespann aus drei Pferden (oder anderen Zugtieren) nebeneinander
 Triga, antikes römisches Dreigespann mit drei Zugpferden nebeneinander
 Troika, russische Art des Dreigespanns, drei Pferde nebeneinander
 Random (Fuhrwerk), Gespann aus drei Pferden hintereinander
 Einhorn (Fuhrwerk), Gespann aus zwei Pferden nebeneinander und einem dritten Pferd weiter vorn in der Mitte
 eine Dreiergruppe von eng zusammenarbeitenden Personen oder Institutionen, siehe dazu Troika (Führungsspitze) bzw. Troika (EU-Politik)